Skulte – wieś na Łotwie
 Skulte – stacja kolejowa w miejscowości Skulte

Osoby o tym nazwisku:
 Adam Skulte – polski judoka